Піхо́тна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Піхотна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Піхотна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Піхотна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Піхотна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Піхотна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці